Kukkesjauratj kan syfta på ett antal småsjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Långtjärnen. 
Ändelsen -tj är diminutiv, -jauratj blir då "lilla sjön":

Kukkesjauratj (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,5 ha)
Kukkesjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 736670-163735), sjö i Jokkmokks kommun,  (18 ha)
Kukkesjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 740098-163309), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,5 ha)
Kukkesjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 743347-165598), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kukkesjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 744732-165727), sjö i Jokkmokks kommun,  (11,9 ha)

Se även
Kukkajauratj, 
Långtjärn

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn